Jméno a příjmení Pavel Klein nosí více osobností:

 Pavel Klein (misionář) (1652–1717) – český jezuitský misionář, lékárník a spisovatel
 Pavel Klein (teatrolog) (1975–2007) – český teatrolog, vysokoškolský pedagog a výtvarník

Související články 
 Klein